Mai Ghoussoub (1952-2007), écrivaine féministe, artiste, éditrice et activiste des droits humains libanaise ;
 Nassif Ghoussoub (1953-), mathématicien canadien ;
 Sabyl Ghoussoub (1988-), écrivain, chroniqueur, journaliste, photographe et commissaire d'exposition.